MP3 to cyfrowy algorytm kompresji dźwięku

MP3 może również odnosić się do:

 odtwarzacz MP3 – urządzenie służące do odsłuchiwania plików dźwiękowych,
 MP3 (album Matta Pokory) – trzeci studyjny album francuskiego wokalisty Matta Pokory,
 mp3PRO – algorytm kompresji dźwięku (częściowo zgodny z MP3),
 mp3tag – uniwersalny edytor tagów ID3 w plikach dźwiękowych.